Хаксли — фамилия. Встречается также написание Гексли. Известные носители:

 Хаксли, Томас Генри (, 1825—1895) — английский зоолог и эволюционист, пропагандист дарвинизма. В русскоязычной литературе его фамилия часто переводится как «Гексли».
 Хаксли, Джулиан (, 1887—1975) — английский биолог и эволюционист, первый директор ЮНЕСКО и основатель WWF, внук Т. Хаксли, родной брат О. Хаксли; автор понятия «Трансгуманизм».
 Хаксли, Олдос Леонард (, 1894—1963) — английский писатель, внук Т. Хаксли, родной брат Дж. Хаксли.
 Хаксли, Фрэнсис (, 1923—2016) — английский зоолог, антрополог, писатель, сын Джулиана Хаксли.
 Хаксли, Эндрю Филдинг (,1917—2012) — английский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1963 г., внук Т. Хаксли, сводный брат Дж. и О. Хаксли.
 Хаксли, Мэтью (, 1920—2005) — американский эпидемиолог, сын О. Хаксли.
 Хаксли, Хью (1924—2013) — британский учёный, специалист по молекулярной биологии.

См. также 
 Гексли — маленький ударный кратер на юго-восточной окраине Моря Дождей на видимой стороне Луны.